Daniil Medvedev era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Hubert Hurkacz ha sconfitto Benoît Paire con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Benoît Paire (finale)
 Denis Shapovalov (semifinale)
 Hubert Hurkacz (campione)
 João Sousa (secondo turno)
 Daniel Evans (secondo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Lorenzo Sonego (terzo turno)
 Filip Krajinović (terzo turno, ritirato)

 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Frances Tiafoe (quarti di finale)
 Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
 Casper Ruud (terzo turno)
 Miomir Kecmanović (terzo turno)
 John Millman (quarti di finale)
 Ugo Humbert (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno, ritirato)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Andy Murray (primo turno)

 Denis Shapovalov (semifinale)
 Frances Tiafoe (quarti di finale)

Qualificati 

  Damir Džumhur (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

 Marcos Giron (primo turno)
 Raymond Sarmiento (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Winston-Salem Open 2019